Зельвенский — фамилия; имеет женскую форму Зельвенская.
 Зельвенский, Давид Александрович (первоначальное отчество Соломонович; род. 1930) — советский и израильский военный историк, публицист, организатор музейного дела.
 Зельвенский, Станислав Игоревич (род. 1978) — российский кинокритик, обозреватель журнала «Афиша».
 Зельвенский, Яков Давидович (1912 — после 2000) — советский и российский химик-технолог, почётный профессор РХТУ.
 См. также 
 Зельвенский район — административная единица на юге Гродненской области.
 Зельвенский сельсовет — сельский Совет на территории Зельвенского района Гродненской области Республики Беларусь.